De Eenhoorn (uitgeverij), een uitgeverij
 De Eenhoorn (Gouda), een monumentaal pand in Gouda
 De Eenhoorn (Haarlem), een buurt nabij de gelijknamige windmolen in Haarlem
 De Eenhoorn (Schalkwijk), een windmolen in Haarlem
 De Eenhoorn (boerderij), boerderij in Middenbeemster
 De Vergulden Eenhoorn, voormalige boerderij in Amsterdam
 De Eenhoorn (Lillo), een windmolen in het Belgische Lillo
 De Eenhoorn (congrescentrum), een congrescentrum in het Nederlandse Amersfoort
 De Eenhoorn (café), stamcafé uit Het Verlangen van Hugo Claus
 In den Eenhoorn, voormalige brouwerij en rijksmonument in Zierikzee
 De Eenhoorn (Ulrum), een museum in Ulrum